Ferguson steht für:

 Ferguson (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (1745) Ferguson, Asteroid des Hauptgürtels
 Ferguson plc, britischer Hersteller von Baustoffen
 Ferguson Research, britisches Unternehmen der Automobilbranche
 Massey Ferguson, Hersteller landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ferguson (Arkansas)
 Ferguson (Idaho)
 Ferguson (Iowa)
 Ferguson (Kentucky)
 Ferguson (Louisiana)
 Ferguson (Mississippi)
 Ferguson (Missouri)
 Ferguson (North Carolina)
 Ferguson (Pennsylvania)
 Ferguson (West Virginia)
 Ferguson Crossroad, Alabama
 Ferguson Crossroads, Arkansas
 Ferguson Hill, Indiana
 Ferguson Spring, Kentucky

Geografische Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Ferguson Bay, Bucht von Thule Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln
 Ferguson-Gletscher, mehrere Gletscher
 Ferguson-Nunatakker, Nunatakker im Palmerland
 Ferguson Peak, mehrere Berge
 Ferguson Ridge, Gebirgskamm im Grahamland
 Mount Ferguson, Berg in der Ross Dependency

Siehe auch:
 Ferguson Lake
 Ferguson River
 Ferguson Township
 Fergusson